Cloche puede referirse a:
 Con acentuación aguada: Sombrero cloché.
 Con acentuación grave: en algunos países de Hispanoamérica se usa este anglicismo para referirse al embrague

Referencias